Este artigo traz o ranking de medalhas das 8 edições dos Jogos Mundiais (até 2009).

Estatísticas 
 A Russia venceu a competição em 3 oportunidades (2001, 2005 e 2009).
 A Itália venceu em 2 oportunidades (1985 e 1989)
 Os Estados Unidos também venceram 2 edições (1981 e 1997)
 A Alemanha Ocidental venceu a edição de 1993.

O Ranking

Links Externos 
 altiusdirectory.com/ World Games All Time Medal Table

Jogos Mundiais
Quadros de medalhas